Collegio elettorale di Correggio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Correggio – collegio elettorale del Regno d'Italia